Dinga steht für:

 Dinga (Gujrat) (auch Deengah), Ort im Distrikt Gujrat, Provinz Punjab, Pakistan 
 Dinga (Vaslui), Ortsteil von Costești, Kreis Vaslui, Rumänien 
 Dinga Cisse (auch Dinga Cissé; oft nur Dinga), jemenitisch-ghanaischer Reichsgründer und König 

Dinga oder N’Dinga ist der Familienname folgender Personen:

 Delvin N’Dinga (* 1988), kongolesischer Fußballspieler
 Dominik Dinga (* 1998), serbischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Dinka